Опасни връзки може да се отнася за:
 Опасни връзки (роман) - роман на Шодерло дьо Лакло;
 Опасни връзки (филм, 1959) - филм (1959) на реж. Роже Вадим по романа на Шодерло дьо Лакло;
 Опасни връзки (филм, 1988) - филм (1988) на реж. Стивън Фриърс по романа на Шодерло дьо Лакло;
 Опасни връзки (теленовела) – испаноезична теленовела от 2012 г.